Mercer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Mercer Township (Illinois)
 Mercer Township (Iowa)
 Mercer Township (North Dakota)
 Mercer Township (Pennsylvania)